Kalyniwka (; ) ist eine Stadt in der ukrainischen Oblast Winnyzja.

Die Stadt liegt am Fluss Scherd (), etwa 24 Kilometer nördlich der Oblasthauptstadt Winnyzja.

Der Ort wurde 1774 zum ersten Mal schriftlich erwähnt, erhielt 1935 den Status einer Siedlung städtischen Typs und ist seit 1979 eine Stadt. Die wirtschaftliche Entwicklung ist stark von der Lage an der Kreuzung zweier Eisenbahnstrecken geprägt.

Zur Stadtgemeinde zählen auch noch das Dorf Pryluzke () sowie die Siedlungen Kalyniwka Druha () und Riwnynne ().

Munitionsdepot 

Nahe der Stadt befindet sich das 48. Arsenal des Verteidigungsministeriums der Ukraine (militärische Einheit A-1119), eines der größten Munitionsdepots der Ukraine (), in dem auf einer Fläche von 600 Hektar bis zu 188.000 Tonnen Munition, die meiste für die Raketensysteme BM-21, BM-27, BM-30 und SS-21 Scarab, gelagert sind.

Am Abend des 26. September 2017 kam es im Depot zu einem Brand und dadurch zu reihenweisen Explosionen und zum Hochfliegen von Artilleriegranaten. Daraufhin wurden mehr als 30.000 in der Umgebung lebende Menschen evakuiert. Des Weiteren wurde der Luftraum in einem Radius von 50 Kilometern rund um das Depot abgesperrt, ein Teil des Bahnverkehrs umgeleitet und Straßen in der Region gesperrt.

Schon im März 2017 war es zu einem Brand und zu Explosionen in einem anderen Munitionsdepot in Balaklija gekommen, wodurch 1 Mensch starb.

Persönlichkeiten 
Der ukrainische Fußballer Witalij Bujalskyj kam 1993 im Dorf zur Welt.

Weblinks 

 
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der modernen Ukraine (ukrainisch)
 Webseite des Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Winnyzja
Ersterwähnung 1774
Rajon Chmilnyk